Мейстріліга 2006 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вчетверте здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб Мааг об'єднався з клубом Таммека.

Позначення:

Результати

1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 
В обох матчах команді Тулевік було зараховано технічні поразки через вихід на поле дискаваліфікованого гравця. Однак Тулевік зберіг своє місце у Мейстрілізі на наступний сезон після об'єднання команд Таммека та Мааг.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/12 листопада 2006

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 
 Мейстріліга на rsssf  

2006
Естонія